Ранчо Луна има више значења:

 Ранчо Луна (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Луна (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Луна (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Луна (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику